Ignacy Wyssogota Zakrzewski  (1745-1802), notable et homme politique polonais ;
 Pierre Zakrzewski (?-2022), journaliste franco-irlandais spécialiste des théâtres de guerre ;
 Zbigniew Zakrzewski (1981-), joueur polonais de football.